Anthotium är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Anthotium ingår i familjen Goodeniaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Asterordningen
Anthotium